Anna Tunnicliffe (Doncaster, Reino Unido, 17 de octubre de 1982) es una deportista estadounidense que compitió en vela en las clases Laser Radial, Elliott 6m y Snipe.

Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo una medalla de oro en Pekín 2008, en la clase Laser Radial, y el quinto lugar en Londres 2012 (Elliott 6m).

Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Laser Radial, en los años 2005 y 2009; dos medallas en el Campeonato Mundial de Elliott 6m, oro en 2011 y plata en 2012, y dos medallas en el Campeonato Mundial Femenino de Snipe, plata en 2008 y oro en 2010.

En dos ocasiones fue nombrada Regatista Mundial del Año por la Federación Internacional de Vela: en los años 2009 y 2011.

Trayectoria
Nació en el Reino Unido, pero se mudó con su familia a Perrysburg (Ohio), Estados Unidos, cuando tenía 12 años. Allí estudió en la Perrysburg High School.

Ingresó en la Universidad de Old Dominion (ODU) para estudiar y navegar. Allí, con los Old Dominion Monarchs, consiguió cuatro campeonatos nacionales de la Inter-Collegiate Sailing Association of North America (ICSA). Fue reconocida con el premio Quantum Sailor of the Year en su cuarto año de carrera universitaria.

Palmarés internacional

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Regatistas de Estados Unidos
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Medallistas olímpicos de oro de vela
Medallistas olímpicos de oro de Pekín 2008
Medallistas olímpicos de oro de Estados Unidos
Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Regatistas de la clase Laser Radial
Campeones mundiales de la clase Elliott 6m
Campeonas mundiales femeninas de la clase Snipe
Alumnado de la Universidad de Old Dominion
Deportistas de la Universidad de Old Dominion
Deportistas de California
Sandieguinos
Atletas de CrossFit
Nacidos en Doncaster